est le terme anglais pour désigner la folie. Il peut également désigner :

Manga 

 , manga de  publié en 2004.

Cinéma 

 , film d'horreur allemand  sorti en 1919 ;
 Madness, film italien de  sorti en 1980 ;
 , film d'horreur suédois de ,  et  sorti en 2010.

Musique

Groupe 

 Madness, groupe de musique britannique ;

Album 

 , album du groupe Madness sorti le  ;
 Madness, album compilation de Madness sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de   sorti le .

Chanson 

 , chanson de Madness présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1963 ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' sortie le  ;
 Madness, chanson du groupe Muse présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Madness présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2016.

Voir aussi 

 Toutes les pages dont le titre contient « Madness »